Подгреда може бити:

 Подгреда (Гламоч), насеље у општини Гламоч, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Подгреда (Ливно), насеље у општини Ливно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ